Iso Karhusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Karhusaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Iso Karhusaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Iso Karhusaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar